Too Far Gone — другий студійний альбом австралійської співачки Кетрін Брітт. В Австралії вийшов 7 лютого 2006.

Список пісень

Чарти

Альбом

Сингли

Примітки

Посилання 
 Кліп The Upside of Being Down 
 Кліп Poor Man's Pride 
 Кліп Swingin' Door
 Кліп Too Far Gone 

Альбоми Кетрін Брітт
Музичні альбоми 2006
Альбоми RCA Records Nashville